Васи́лий Фоми́ч Исаче́нко () — бригадир бригады строительно-монтажного треста № 2 объединения «Амурстрой», Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1924 году в Нетеша (ныне — в  Брянской области).

В 1941 году, окончив школу, стал проситься добровольцем на фронт. Однако, его не взяли, так как не хватало одного года до совершеннолетия. Направили сооружать оборонительные укрепления. С 1942 года в Красной Армии.

Участник Великой Отечественной войны, был разведчиком-артиллеристом, участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии, Болгарии и Австрии от немецко-фашистских захватчиков.

В послевоенное время создал строительную бригаду в составе СМТ-2 объединения «Амурстрой», которая активно участвовала в развитии жилищной и социальной инфраструктуры Благовещенска, среди них: мединститут, набережная Амура, Дом молодёжи, здание филармонии, пять школ и другие.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 августа 1966 года за успехи в деле развития строительной отрасли Василию Фомичу Исаченко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В 1984 году вышел на заслуженный отдых.

Проживал в городе Благовещенске. Умер 4 сентября 2011 года.

Награды 
За трудовые заслуги был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (11.08.1966)
 орден Ленина (11.08.1966)
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 Орден Знак Почёта (1971)
 Медаль «За отвагу» (27.01.1945)
 другие медали.

Заслуженный строитель РСФСР. Почётный гражданин города Благовещенска.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20160304140519/http://www.amurpravda.ru/articles/2008/05/08/8.html
 http://www.blagduma.ru/news/2011-09-07-0

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Почётные граждане Благовещенска